HMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Air Force Base, Holloman (Nuovo Messico), Stati Uniti
 hmn – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 delle lingue hmong